Davidoff oder Dawidow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Augustowitsch Dawidow (1867–1940), russischer Bankier, Industrieller und Musiker
 August Juljewitsch Dawidow (1823–1885), russischer Mathematiker
 Iwan Dawidow († 2015), bulgarischer Fußballspieler
 Jan Davidoff (* 1976), deutscher Maler
 Karl Juljewitsch Dawidow (1838–1889), russischer Musiker
 Michail S. Davidoff (* 1940), bulgarisch-deutscher Anatom
 Monte Davidoff (* 1956), US-amerikanischer Computer-Programmierer
 Zino Davidoff (1906–1994), ukrainisch-schweizerischer Unternehmer

Davidoff steht weiter für: 
 eine Zigarrenmarke der Oettinger Davidoff Group
 Davidoff (Zigarettenmarke), eine Marke der Reemtsma Cigarettenfabriken

Dawidów bezeichnet Ortschaften in Polen:

Siehe auch:
 Davidov
 Dawydow